Popychacz rolkowy przenosi obciążenia. Posiada on rolkę obracającą się na sworzniu. Zaletami tego popychacza są trwałość, małe opory ruchu i zdolność do przenoszenia dużych sił. Popychacze rolkowe są stosowane w silnikach silnie obciążonych pracujących z niskimi prędkościami obrotowymi.

Układ rozrządu